Hráč, szláv szó, jelentése játékos.

Zene

Albumok

 Hráč, Pavol Hammel 1975-ös lemeze
 Hráč, a cseh Turbo együttes 1987-es lemeze

Dalok

 Hráč, Pavol Hammel dala
 Hráč, Petr Spálený dala
 Hráč, a cseh Turbo együttes dala